Zvíkov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Zvíkov (Zwickau), Gemeinde im Okres Český Krumlov
 Zvíkov u Lišova, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Zvíkov, Ortsteil von Boharyně, Okres Hradec Králové
 Zvíkov, Ortsteil von Hlavňovice, Okres Klatovy

 Burg Zvíkov (Klingenberg), Okres Písek

Siehe auch:
 Cvikov
 Žižkov